JYV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Jyväskylä (Finlandia)